Die Saison 1975/76 war die erste Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in vier Gruppen aufgeteilt, wobei die Gruppe Nord mit 13 Mannschaften einen Teilnehmer mehr hatte als die übrigen drei Gruppen. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die Gruppen Nord und West sowie die Gruppen Süd und Ost gemeinsame Playoffs austrugen. Die beiden Sieger jeder Playoffgruppe qualifizierten sich wiederum für die Kvalserien, deren beiden Erstplatzierten direkt in die Elitserien aufstiegen. Die beiden Letztplatzierten jeder Hauptrundengruppe stiegen direkt in die Division 2 ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Nord/West 
Erste Runde
 IF Björklöven – Grums IK 5:1/10:2
 Kiruna AIF – Strömsbro IF 2:3/8:2 (0:1 n. V.)
 Mora IK – IFK Luleå 9:5/6:2
 KB Karlskoga – Bodens BK 7:3/5:6 (1:0 n. V.)

Zweite Runde
 IF Björklöven – KB Karlskoga 5:3/4:4
 Strömsbro IF – Mora IK 5:5/3:5

Süd/Ost 
Erste Runde
 Örebro IK – Malmö IF 8:2/3:5 (1:0 n. V.)
 Huddinge IK – HV71 6:5/4:14 (0:1 n. V.)
 Tingsryds AIF – Nacka SK 2:3/1:1
 Västerås IK – BK Bäcken 0:2/2:7

Zweite Runde
 Örebro IK – BK Bäcken 2:4/4:2 (1:0 n. V.)
 HV71 – Nacka SK 1:2/2:3

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1975
Eishockeysaison 1975/76